Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Havelock, d'après le général Sir Henry Havelock :
 HMS Havelock (1857) était une canonnière indienne à aubes lancée en 1857. Son destin est inconnu.
 HMS Havelock (1915) est un monitor de classe Abercrombie lancé en 1915. Il devait à l'origine s'appeler HMS General Grant, mais a été renommé HMS M2 et finalement HMS Havelock. Il a été vendu en 1921, mais a été conservé, avant d'être revendu en 1927.
 HMS Havelock (H88) était un destroyer de classe H initialement commandé pour la marine brésilienne sous le nom de Jutahy. Il a été réquisitionné avant d'être lancé pour la Royal Navy.